Аа́лто () — поширене фінське прізвище. На 1 січня 2017 року в Фінляндії налічувалося 8588 носіїв прізвища «Aalto».

Відомі носії 

 Айно Аалто (1894—1949, ) — фінська архітекторка і дизайнер.
 Алвар Аалто (1898—1976) — фінський архітектор.
 Антті Аалто (нар. 1975) — фінський хокеїст.
 Арво Аалто (нар. 1932, ) — фінський політик.
 Оссі Аалто (1910—2009, ) — фінський музикант.
 Пентті Аалто (1917—1998, ) — фінський лінгвіст.
 Хенрі Аалто (нар. 1989, ) — фінський футболіст.
 Юссі Аалто (нар. 1983, ) — фінський футболіст.
 Саара Аалто (нар. 1987) - фінська співачка, представник Фінляндії на пісенному конкурсі Євробачення-2018.

Примітки